Первый дивизион 1949/1950 — 47-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1949 года и закончился 22 мая 1950 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1949/1950
Бельгия
Бельгия
1949 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1950 году